Francia
 Bussière-Badil – comune della Dordogna
 Bussière-Boffy – comune dell'Alta Vienne
 Bussière-Dunoise – comune della Creuse
 Bussière-Galant – comune della Haute-Vienne
 Bussière-Nouvelle – comune della Creuse
 Bussière-Poitevine – comune della Haute-Vienne
 Bussière-Saint-Georges – comune della Creuse

Pagine correlate 
 La Bussière